Sea Wolf – gruppo musicale indie folk statunitense
Sea Wolf – album del gruppo musicale Titanic
Sea Wolf – missile britannico
Sea Wolf - Il lupo di mare (Der Seewolf) – film TV del 2008 diretto da Christoph Schrewe
Sea Wolf - Lupo di mare – miniserie TV del 2010 con Sebastian Koch e Tim Roth
Sea Wolf – videogioco del 1976